Gens Sília:
Quint Sili, primer qüestor plebeu, escollit el 409 aC
 Tit Sili, llegat de Cèsar a la Gàl·lia, va combatre els vènets (56 aC).
Publi Sili (governador), governador romà 
 Gai Sili (cònsol), cònsol l'any 13 
Gai Sili (amant de Messal·lina), amant de Messal·lina
 Gai Sili Itàlic, poeta romà
Publi Sili Nerva (cònsol 20 aC), cònsol el 20 aC 
 Publi Sili Nerva (cònsol any 28), cònsol l'any 28 
Sili Nerva, cònsol l'any 65